Уолтер Становски (; 28 апреля 1919, Виннипег, Манитоба, Канада — 28 июня 2015) — канадский хоккеист, защитник. Провёл 10 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игровая карьера 
Канадский игрок украинского происхождения Уолли Становски родился в Виннипеге (Манитоба). В 17 лет он попал в виннипегский клуб «Сен-Бонифас Силз», выступавший в юниорской хоккейной лиге Манитобы. В сезоне 1937/38 «Силз» выиграли Мемориальный кубок, трофей, вручаемый победителю Канадской хоккейной лиги.

В 1938 году Уолли Становски подписывает контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», но, прежде чем попасть в основную команду, ему пришлось отыграть сезон в команде Американской хоккейной лиги «Сиракьюз Старз».

После завоевания Кубка Стэнли в 1942 году, Становски был вынужден отправиться на воинскую службу в Королевские военно-воздушные силы Канады. Демобилизовавшись, в декабре 1944 года, Становски возвращается в состав «Торонто» и вновь побеждает в Кубке Стэнли. В 1948 году, выиграв четвёртый Кубок Стэнли, Становски перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», где провёл три сезона и завершил карьеру в НХЛ.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (4): 1942, 1945, 1947, 1948
 Участник матча всех звёзд НХЛ: 1947

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Уолли Становски на The Internet Hockey Database
 Биография Уолли Становски на Legends of Hockey
 Профиль Уолли Становски на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ